Čebinac ist der Familienname folgender Personen:

 Srđan Čebinac (* 1939), serbisch-jugoslawischer Fußballspieler
 Zvezdan Čebinac (1939–2012), serbisch-jugoslawischer Fußballspieler